Коза́цька ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Козацька вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Вознесенськ.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Козацька — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Кременчук.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Львів.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Люботин.
 У місті Миколаїв:
 1-а Козацька вулиця;
 2-а Козацька вулиця;
 3-я Козацька вулиця;
 4-а Козацька вулиця;
 5-а Козацька вулиця;
 6-а Козацька вулиця;
 7-а Козацька вулиця;
 8-а Козацька вулиця;
 9-а Козацька вулиця;
 10-а Козацька вулиця;
 11-а Козацька вулиця;
 12-а Козацька вулиця;
 13-а Козацька вулиця;
 14-а Козацька вулиця;
 15-а Козацька вулиця;
 16-а Козацька вулиця.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Старий Самбір.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Козацька вулиця — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці